Харрисон Гилбертсон (англ. Harrison Gilbertson; род. 29 июня 1993, Аделаида, Южная Австралия, Австралия) — австралийский актёр.

Карьера 
Дебютировал в 2002 году, в возрасте 9 лет, сыграв в фильме «По австралийским правилам». Первая известность пришла к Гилбертсону после главной роли в комедийной драме «Неприятности случаются». Критики хорошо оценили его актёрскую игру.

Сыграл одну из центральных ролей в военной драме 2010-го года «Ниже холма 60», за которую был удостоен кинопремии AACTA Award в номинации «лучший молодой актёр». В том же году появился в американском фильме «Что случилось с Вирджинией?». В 2014 году исполнил роль Пита в голливудском блокбастере «Need for Speed: Жажда скорости».

Награды и номинации

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Австралии